Sociaal-cultureel werk (Nederland)
 Sociaal-cultureel werk (België), opleiding in België, vroeger afgekort tot SKW, die opleidt tot Maatschappelijk assistent